De finale van de Europa League van het seizoen 2011/12 werd gehouden op 9 mei 2012 in het Arena Națională in Boekarest. Met Atlético Madrid en Athletic Bilbao namen twee Spaanse teams het tegen elkaar op. De Madrilenen trokken aan het langste eind en wonnen met 3-0. De Colombiaanse spits Radamel Falcao scoorde twee keer en werd achteraf uitgeroepen tot "Man van de Match". Het was de tweede finale op rij waarin hij beslissend was voor zijn team.

Bij Atlético Madrid speelde de Belgische keeper Thibaut Courtois de volledige wedstrijd.

Wedstrijd

2012
Atlético Madrid
Athletic Bilbao
UEFA Europa League 2012
Sportevenement in Boekarest